Meningodora är ett släkte av kräftdjur. Meningodora ingår i familjen Oplophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Meningodora